Marshalling peut désigner :
 en informatique, le processus de sérialisation
 en aéronautique, le guidage au sol des aéronefs

Réseau informatique
Métier de l'aéronautique